Минулого року чемпіонками були Алекса Гуарачі та Дезіре Кравчик, але Кравчик вирішила не грати в цьому турнірі. Гуарачі грала разом із Ерін Рутліфф, але вони програли в першому колі парі Корнелія Лістер / Рената Ворачова.

Турнір виграла пара Анастасія Потапова / Яна Сізікова, здолавши в фіналі Монік Адамчак та Хань Сіньюнь, 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Основна сітка 

Ladies Open Lausanne, парний розряд
WTA Swiss Open
2019 у швейцарському спорті